Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Vermilion/Vermillion ( ou ) :
le comté de Vermilion, situé dans l'État de l'Illinois ;
le comté de Vermillion, situé dans l'État de l'Indiana.

Par ailleurs, dans l'État de Louisiane, où la subdivision administrative nommée « comté » est remplacée par une subdivision nommée « paroisse » (), il existe une paroisse de Vermilion.